1861 год в театре

Премьерные и значительные постановки 
 16 января — «Свои люди — сочтёмся» А. Н. Островского в Александринском театре.
 31 января — «Свои люди — сочтёмся» в Малом театре.
 8 ноября — на сцене Малого театра состоялась первая постановка пьесы Н. А. Островского «Свои собаки грызутся, чужая не приставай». В том же году — в Александринском театре.
 «Банкрот» А. Н. Островского в Малом и Александринском театре.
 «Собачкин» («Отрывок») Н. В. Гоголя в Малом театре. В заглавной роли — С. В. Шумский
 «Однодворец» П. Д. Боборыкин в Александринском театре.
 «Костюшко под Рацлавицами» В. Л. Анчица в Краковском театре.
 «Зимняя сказка» У. Шекспира в постановке Ф. Дингельштедта в Берлине. В роли Гермионы — Ш. Вольтер.
 «Наши близкие» В. Сарду и «Пыль в глаза» Э. Лабиш в театре «Жимназ».
 «Друзья-приятеля» В. Сарду в Театре «Водевиль» (Париж).
 «Рэндзиби» М. Каватакэ (Токио).
 «Любовью не шутят» А. де Мюссе в «Комеди Франсэз».
 Оперетта «Песенка Фортунио» Ж. Оффенбаха.

События 
 В Константинополе С. Экимяном основан армянский театр «Аревелян татрон» («Восточный театр»). В 1867 году закрыт правительством за пропаганду армянского национализма.
 В Измире основан С. М. Ванандеци армянский театр.
 27 января — в свой прощальный бенефис С. В. Васильев, будучи уже почти невидящим, сыграл Морковкина в пьесе «Что имеем — не храним, потерявши плачем» Н. Я. Соловьёв.
 14 сентября открыт Будайский народный театр в Буде (Будапешт). Был главным опереточным театром города; работал до 1870 года.
 В Рио-де-Жанейро композитор Карлос Гомес основал театр «Национальная бразильская опера».
 8 марта — первый любительский спектакль в Кутаиси — «Раздел» Г. Д. Эристави.
 Прекратила свою деятельнось труппа П. Ю. Делана (Швеция).
 В Нови-Саде открыт Сербский народный театр. Инициатор создания этого первого сербского театра — Й. Джорджевич.
 Актриса и первая американская женщина-антрепренёр Л. Дрю возглавила нью-йоркский театр «Арч-стрит» (по 1892 год).
 Сгорел Иркутский театр.
 Гастроли в России афроамериканского актёра А. Олдриджа.
 Сгорело здание барселонского оперного театра «Лисео».
 Хорватский национальный театр в Загребе.

Родились 

 2 января — немецкий театральный деятель В. Бельше.
 6 января — итальянский оперный певец, тенор Эмилио Де Марки
 20 января — русский актёр А. Л. Вишневский.
 19 марта — русский актёр и режиссёр А. М. Звездич.
 7 мая — индийский поэт и писатель Р. Тагор.
 19 мая — австралийская оперная певица Н. Мелба.
 21 мая — сербский актёр и режиссёр М. Гаврилович.
 20 июня — датский драматург и театральный деятель Э. Кристиансен.
  — русский режиссёр оперы и дирижёр А. А. Литвинов.
 24 июля — французский оперный певец М. Рено.
 26 июля — грузинский писатель и драматург Важа Пшавела.
 21 сентября — бельгийский поэт и драматург Ш. Ван Лерберг.
  — латышская писательница и драматург А. Бригадере.
  — русская балерина К. П. Куличевская.
 10 ноября — итальянский писатель и драматург Р. Бракко.
 10 ноября — французский поэт, драматург и критик Э. Дюжарден.
  — русский советский режиссёр В. С. Алексеев.
  — русский художник К. А. Коровин.
 30 ноября — индийский драматург и поэт Г. Аппарао.
 4 декабря — мексиканский писатель и драматург К. Диас Дуфоо.
 20 декабря — немецкий актёр Ф. Бонн.
 Русский актёр Р. Л. Адельгейм.
 русский актёр К. В. Бравич.
 Украинский актёр И. В. Загорский.
 русский актёр Д. М. Карамазов.
 Русский актёр Н. П. Рощин-Инсаров.
 Русский актёр и антрепренёр П. Л. Скуратов.
 Русский театральный деятель В. А. Теляковский.
 Русская советская актриса М. А. Потоцкая.
 Русский цирковой артист Пётр Сильверстович Крутиков.
 Русская артистка оперы Ф. В. Литвин.
 Белорусский актёр и театральный деятель Игнат Терентьевич Буйницкий (ум. 1917)
 Египетский драматург Фарах Антун (ум. 1922).
 Каталанский художник и драматург С. Русиньоль (ум. 1931); автор пьес «Мистик» (1900), «Цветочные состязания в Канпрасе» (1902), «Герой» (1903), «Хорошие люди» (1906).

Скончались 
  — русский критик Н. А. Добролюбов.
 20 февраля — итальянский актёр Г. Модена .
 20 февраля — французский драматург О. Э. Скриб.
  — украинский поэт Т. Г. Шевченко
  — русский историк театра и драматург П. Н. Арапов.
 16 марта — Джузеппе Фреццолини — итальянский оперный певец, бас.
  — русский актёр А. М. Максимов.
 20 сентября — итальянский поэт и драматург Дж. Б. Никколини.
 12 ноября — датский актёр Кирстен Росенкилле.
 27 января — испанский драматург А. Хиль-и-Сарате.

Драматургия и театральная литература 
 Пьеса «Ка-ниар киртан» (на ассамском языке) Х. Баруа.
 «Вина брата» (продолжение «Эрика XIV») шведского драматурга Юхана Берьссона.
 Комедии «Образцовая республика» и «Полчаса цинизма» бразильского драматурга Ж. Ж. Франса Жуниора.
 Историческая драма Б. Бьёрнсона «Король Сверре».
 Драмы И. Мадача «Моисей» (пост. в 1888 году в Клуже) и «Трагедия человека».
 Перевод «Гамлета» У. Шекспира на русский язык М. А. Загуляева.
 А. В. Сухово-Кобылин завершил окончательный вариант драмы «Дело». Тогда же издана в Лейпциге тиражом 25 экземпляров.
 Драма П. Джакометти «Гражданская смерть».
 Издана пьеса на языке идиш «Первый еврейский рекрут в России, или Сказка про мнимых жениха и невесту» И. Аксенфельда.
 Написана и опубликована пьеса «За чем пойдёшь, то и найдёшь» («Женитьба Бальзаминова») А. Н. Островского. Поставлена в 1863 году.
 Арапов П. Н. (сост.) Летопись русского театра. СПб., 1861.
 Романтическая драма «Отверженные» М. Йохумссона.
 Драма «Любовь и силин» Козьмы Пруткова.
 «Диэта души» П. Н. Меншикова.
 Первая редакция исторической пьесы «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» А. Н. Островского.
 В Стамбуле изданы сатирические пьесы иранского драматурга Мирзы Мальком-хана «Приключение Ашраф-хана, губернатора Арабистана», «Методы управления Заман-хана из Боруджерда» и «Шахкули-мирза отправляется в паломничество в Кербелу».
 «Быль молодцу не в укор» Н. А. Потехина.
 «Построение Равеницы» сербского драматурга А. Николича.
 Статья Н. С. Тихонравов «Начало русского театра» в сборнике «Летописи русской литературы и древности» (том 3).
 «Бесстыдники» Э. Ожье.
 «Револьвер» А. Фредро.
 трилогия «Нибелунги» К. Ф. Хеббеля
 «Потуреченный» И. Кукулевич-Сакцинский
 «Артур и Анна, или Люди нового времени» А. М. Якобсона. Написана на немецком языке; переведена на эстонский в 1867 году; поставлена в Эстонии в 1873 году.

Литература 
 Театральная энциклопедия. В 5 тт. — М.: Советская энциклопедия, 1961—1967.
 Русский театр 1824—1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. В 2 тт. М.: Интеррос, 2006. ISBN 5-98234-004-9

Примечания

Ссылки